Давиде́нко — українське прізвище, патронім від імені Давид.

Відомі носії 
 Давиденко Андрій Анатолійович — український політик
 Давиденко Андрій Олександрович (*1980) — український футболіст.
 Давиденко Антоніна Миколаївна — профспілковий діяч
 Давиденко (Осипець) Валентина Іванівна (нар. 1955) — українська журналістка, заслужений журналіст України.
 Давиденко Валерій Миколайович (1973—2020) — Народний депутат України 8-го скликання.
 Давиденко Василь Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Давиденко Віктор Валентинович — український музикант, трубач, заслужений артист України.
 Давиденко Віктор Олександрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Давиденко Володимир Маркович (1940) — український біолог.
 Давиденко Володимир Олександрович — заслужений працівник культури УРСР.
 Давиденко Ганна Мойсеївна (нар. 1940) — українська радянська діячка, майстер по виробництву молока радгоспу-заводу «Галицький» Ніжинського району Чернігівської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Давиденко Георгій Іванович — український режисер науково-популярного та хронікально-документального кіно.
 Давиденко Григорій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Давиденко Григорій Митрофанович — Герой Радянського Союзу.
 Давиденко Євген Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Давиденко Зоя Костянтинівна ( 1925) — українська майстриня художнього ткацтва.
 Давиденко Іван Євгенович — повний кавалер ордена Слави.
 Давиденко Ірина Віталіївна (нар. 1957, Київ) — українська художниця театру.
 Давиденко Констянтин Володимировиі — інженер-хімік
 Давиденко Констянтин Сергійович (1923—2004) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Давиденко Микола Володимирович (нар. 1981) — російський тенісист українського походження.
 Давиденко Микола Маркович (1935, с. Коти Черніг. р-ну Черніг. обл. — 2004, Москва) — радянський, російський, український геолог, доктор географічних наук, професор ЮНЕСКО
 Давиденко Олександр Гаврилович — український хокеїст.
 Давиденко Олександр Георгійович — український кінорежисер.
 Давиденко Олександр Олександрович (1899—1934) — радянський композитор
 Давиденко Олександр Петрович (1968) — український боксер і тренер, призер чемпіонату Європи.
 Давиденко Олексій Олександрович (1993—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Давиденко Степан Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Давиденко Юрій Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Подвійне прізвище 
 Коссовська-Давиденко Алла (1906—1996) — письменниця, громадський і культурний діяч.

Див. також 
 Давидюк
Топонім
 Давиденко — населений пункт Ачхой-Мартанівського району Чеченської Республіки.

Примітки